Baggas Guru é um grupo musical formado por Thomas Beerman, Ju Van Hu, Sérgio Santana, Ronaldo Anonym e Ângelo Giannini.

Discografia
Baggas Guru 2		
Baggas Guru pirata

Bandas do Brasil